Prémierfait, une commune française, dans le département de l'Aube.
 Laurent de Premierfait, un écrivain français du  (- 1418).